Gniewowo (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Kościański, woiwodschap Groot-Polen
 Gniewowo (Pommeren), een plaats in het Poolse district Wejherowski, woiwodschap Pommeren